Списак председника Немачке обухвата списак председника Вајмарске републике (1919—1925), Трећег рајха (1934—1945) и Федералне Републике Немачке од 1945. до данас.

Списак

в. д. председници након смрти Фридриха Еберта

Види још 
 Немачка
 Трећи рајх
 Канцелар (Њемачка)
 Председник Немачке